Imputación puede referirse a:

 la imputación en derecho penal; 
 la imputación en estadística;
 La Teoría de la imputación, en economía.